Według danych oficjalnych pochodzących z 2019 roku Rosja posiadała 1117 miast. Stolica kraju Moskwa jako jedyne miasto liczyło ponad 10 milionów mieszkańców; 15 miast z ludnością 1÷5 mln; 23 miast z ludnością 500÷1000 tys.; oraz reszta miast poniżej 500 tys. mieszkańców.

Dla porównania liczba miast w Rosji według różnych lat.

Największe miasta w Rosji

Populacja 
Największe miasta w Rosji według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok):

Powierzchnia 
Największe miasta w Rosji pod względem powierzchni (stan na 2017
 rok):

Lista alfabetyczna 
Miasta z liczbą ludności powyżej 100 tys.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Rosja